Панамериканский чемпионат по борьбе 2005 года проходил 27 апреля в Гватемале (Гватемала).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 Wrestling Database 

2005
События 27 апреля
Апрель 2005 года
Панамериканские чемпионаты в Гватемале
Международные соревнования по борьбе в Гватемале
2000-е годы в Гватемале